Miejscowości w USA:
 Hollandale – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Hollandale – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Washington
 Hollandale – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa